

Aziende 
 Galaxie Corporation – compagnia aerea cargo della Repubblica Democratica del Congo
 Galaxie – nome originario della Stingray Music, rete televisiva canadese

Musica 
 Galaxie 500 – gruppo musicale statunitense
 Galaxie – gruppo musicale canadese
 Galaxie – singolo dei Blind Melon del 1995
 Galaxie Amnéville – locale musicale di Amnéville (Francia)

Altro 
 Ford Galaxie – automobile prodotta dalla Ford
 Galaxie – rivista di intrattenimento malaysian

Pagine correlate 
Galassia (disambigua)
Galaxy